Mouris ist der Nachname von:

 Caroline Mouris (* 1945), schweizerisch-US-amerikanische Animationsfilmerin
 Frank Mouris (* 1944), US-amerikanischer Animationsfilmer
 Jens Mouris (* 1980), niederländischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Mouriz
 Muris